The Five est le titre de plusieurs œuvres :
 The Five, album du pianiste Pete Jolly (1955) ;
 The Five, feuilleton télévisé britannique (2015) ;
 The Five, ou encore Les Big Five d'Internet, les cinq entreprises les plus influentes du monde numérique, appelées aussi : GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft). Leur puissance tend à être contestée par les NATU (Netflix, Airbnb, Tesla, Uber) ; voir aussi BATX.

Notes et références